Noé bárkája, bibliai hajó
 Noé bárkája (1958) Benjamin Britten operája
 Noé bárkája (1928) amerikai filmdráma
 Noé bárkája (1999) amerikai televíziós film
 Noé bárkája (2007) magyar filmdráma
 Noé bárkája Noé bárkájának élethű mása Hongkongban